Трн () —  населённый пункт (село) в общине Лакташи, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Трне проживало 3554 человека.

Достопримечательности и прочее 
В Трне базируется футбольный клуб Слога. Главная достопримечательность Трна — храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Население 
Численность населения села Трн по переписи 2013 года составила 6 023 человека

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 480
 Хорваты — 950
 Югославы — 4
 Мусульмане — 1
 Словенцы — 17
 Черногорцы — 3
 Венгры — 3
 Другие — 18
1981 год:
 Сербы — 936
 Хорваты — 901
 Югославы — 390
 Мусульмане — 2
 Словенцы — 6
 Черногорцы — 3
 Венгры — 1
 Македонцы — 1
 Другие — 40
1991 год:
 Сербы — 2047
 Хорваты — 1008 
 Югославы — 333
 Мусульмане — 8
 Другие — 158

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской